Stubengraben ist ein Gewässername:

 Stubengraben, Oberlaufname des Schauenbach, linker Zufluss der Bolgenach nach der Schauenalpe, Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stubengraben (Grünbach), linker Zufluss des rechten Namensoberlaufs des Grünbachs nach Ilmspan, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stubengraben (Mittlere Aurach). rechter Zufluss der Mittleren Aurach bei Emskirchen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Stubengraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach bei Schmellnricht, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Stubengraben (Rhein), linker Talgraben zum Hochrhein im Gemeindegebiet von Weiach, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich

Stübengraben ist ein Gewässername:
 Stübengraben, linker Zufluss der Rodach nach Vogtendorf, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Stubenbach